Edward Palmer (botânico)

Localidades
Palmer (Alasca)
Palmer (Illinois)
Palmer (Iowa)
Palmer (Kansas)
Palmer (Michigan)
Palmer (Nebraska)
Palmer (Tennessee)
Palmer (Texas)

Desambiguação